Aardrijkskunde
 Saint-Constant, gemeente in het Franse departement Cantal

Bouwwerk
 Poort van Constant, kunstwerk in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam

Exacte wetenschap
 Constant, begrip uit de exacte wetenschap dat onveranderlijkheid uitdrukt
 Wiskundige constante, constante in een wiskundige vergelijking
 Natuurkundige constante, fysische grootheid waarvan de waarde niet verandert

Kunst
 Constant, pseudoniem van Constant Nieuwenhuijs, Nederlands kunstschilder
 Constant Vereniging voor Kunst en Media (korte naam: Constant), kunstenorganisatie in de Belgische hoofdstad Brussel

Media
 The Constant Gardener, Britse film uit 2005

Muziek
 Constant heeft een hobbelpaard, Nederlands kinderliedje

Personen met de achternaam Constant of Constante
 Antoine Constant, Zuid-Nederlands verzetsstrijder
 Bart Constant, pseudoniem van Rutger Hoedemaekers, Nederlands artiest
 Benjamin Constant, Frans politicus, journalist en auteur
 Bryan Constant, Frans voetballer
 David-Louis Constant de Rebecque, Zwitsers edelman, militair, acteur, regisseur, pamflettist, dichter en musicus
 Jean Victor de Constant Rebecque, Nederlands militair
 Jean-Joseph Constant, bekend als Benjamin-Constant, Frans kunstschilder en etser
 Jean-Marie Constant, Belgisch syndicalist en politicus
 Kévin Constant, Guinees voetballer
 Lena Constante, Roemeens schrijver, memoirist, essayist, collagist, kunstschilder, tapijtkunstenaar en decorontwerper
 Paul Henri Balluet d'Estournelles de Constant, Frans diplomaat en politicus
 Rosalie de Constant (1758-1834), Zwitserse tekenares en botaniste

Sport
 Monsieur Constant, bijnaam van Constant Vanden Stock, voormalig voetballer en erevoorzitter van RSC Anderlecht

Voornaam
 Constant, jongensnaam

Zie ook 
 Benjamin Constant (doorverwijspagina)